Horní Líštná (polsky Leszna Górna) je vesnice na Těšínsku, která byla v roce 1920 rozdělena mezi Polsko a Československo: 

 Horní Líštná (Polsko) – samostatná obec na polské straně hranice
 Horní Líštná (Třinec) – česká část vesnice, od roku 1960 městská část Třince